В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 2001 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

В РФ

Москва

Маршруты 
 27 января открыт автобусный маршрут № 905: Метро Университет — Метро Ленинский проспект. 18 августа открыт автобусный маршрут № 907: Улица Пудовкина — Киевский вокзал. Автобусный маршрут № 187 продлён до Озёрной улицы.
 6 ноября — Маршрут № 688 продлён до к/ст Крылатское. Открыт троллейбусный маршрут № 8к: Метро Нагатинская — Москворецкий рынок.

Новости 
 3 февраля — Зеленоград в качестве эксперимента начал ввод системы АСКП. Посадка занимала от 15 до 30 минут в связи с тем, что передняя часть была зауженной (1-я створка двери вела в водительскую кабину, 2-я — в салон). После этого было решено закупать автобусы с полным входом в салон и зауженной кабиной водителя, а позднее и старые автобусы приспособили под переделку.
 В пассажирскую эксплуатацию поступили автобусы МАЗ-103.041.

Московская область

Подольск 
 1 мая — открыто троллейбусное движение в Подольске.

Другие уголки РФ 
 7 декабря — прекращено движение трамваев в городе Шахты.

Ввод транспортных изданий 
 Июнь — вышел 1-й номер российского журнала об общественном транспорте "Пантограф".

В мире 
 Китай — 14 марта прекращено троллейбусное движение в городе Фучжоу.
 Бельгия — с 5 мая открыт для посетителей Фламандский музей трамваев и автобусов.
 Швейцария — 30 июня прекращено троллейбусное движение в городе Лугано.
 Бразилия — 24 сентября прекращено троллейбусное движение в городе Ресифи.
 США — возобновлено движение электрического трамвая в городе Портленд, прекращённое в 1950 году.

Транспорт в 2001 году
Годы в истории общественного транспорта